Período Protodinástico puede referirse a:

 Periodo Protodinástico de Egipto.
 Periodo Protodinástico de Mesopotamia.